Výstup může být:

 cesta na vrchol nějaké hory či kopce – první výstup se nazývá prvovýstup
 dobrovolné opuštění nějakého vozidla – antonymum tvoří slovo nástup
 synonymum pro slovo scéna či vystoupení
 divadelní výstup
 rozhlasový výstup
 televizní výstup
 filmový výstup
 hovorově nepříjemná hádka, váda, nedorozumění, spor mezi lidmi, trapná scéna
 informační cesta – tok informací či dat směrem ven z nějakého společenského či technického děje, jevu, procesu
 vstup/výstup – datový výstup v elektronice
 výstupní zařízení – zařízení, pomocí kterého počítač prezentuje nebo odesílá data
 výstupní hodnota – návratová hodnota z podprogramů a algoritmů

Externí odkazy